Trölladyngja kan syfta på följande platser:

Island 

 Trölladyngja (vulkan), Norðurland eystra, 
 Trölladyngja (berg), Suðurnes, 

Robotskapade Islandförgreningar